Coerper ist der Name von

 Andreas Coerper (* 1955), deutscher Dokumentarfilmer
 Carl Coerper (1886–1960), deutscher Mediziner und Rasse- und Sozialhygieniker
 Carl von Coerper (1854–1942), deutscher Admiral
 Fritz Coerper (1847–1924), Präses der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland in Elberfeld
 Heinrich Coerper (1863–1936), Gründer der Liebenzeller Mission

Siehe auch:
 Körper